Duquesne (variante Duquene ou Duquenne) est un patronyme normanno-picard et wallo-picard. Il est l’équivalent de Duchêne au nord de la ligne Joret, et renvoie à une personne originaire d'un lieu où serait présent un chêne (quesne en normand septentrional et en picard).

Patronyme

Duquesne 
(classement par ordre alphabétique des prénoms)
 Abraham Duquesne, (entre 1604 et 1610 – 1688), officier de la marine de guerre française du  ;
 Abraham Duquesne-Monier (1653 ou 1654-1726), chef d'escadre, neveu du précédent ;
 Abraham Duquesne-Guitton (~1635 - 1724), amiral et gouverneur général des Isles du Vent ;
 Albert Duquesne (1890 - 1956), artiste canadien ;
 Albert Frank-Duquesne (1896 - 1955), écrivain et théologien belge ;
 Antoine Duquesne (1941 - 2010), homme politique belge ;
 Benoît Duquesne (1957 - 2014), journaliste, grand reporter et présentateur français ;
 Damien Duquesne (né en 1968), un chef cuisinier et enseignant français ;
 Fritz Joubert Duquesne (1877 - 1956), combattant boer et espion allemand ;
 Hugues Duquesne (né en 1977), humoriste français ;
 Iris Duquesne, militante française pour le climat ;
  ;
 Jéremy Duquesne (né en 1990), Jardinier à la ville de Brest;
 Joseph Marie Lazare Duquesne (1804-1854), contre-amiral français ;
 Jules Duquesne (1910 - 1973), homme politique français ;
 Juliette Duquesne (née en 2000), joueuse belge de hockey sur gazon ;
 Lucien Duquesne (1900 - 1991), athlète français ;
 Marie-Thérèse Duquesne (1877 - 1909), Sœur Marie Berchmans de l'Action de grâces ;  
 Michel-Ange Duquesne de Menneville (1700 - 1778), gouverneur de la Nouvelle-France entre 1752 et 1755, fils du précédent ;
 Philippe Duquesne (né en 1965), acteur français ;
 Tiphaine Duquesne (née en 1996), joueuse belge de hockey sur gazon.

Personnages de fiction
 Calleigh Duquesne (Emily Procter), un des principaux personnages des Experts : Miami, et son père : Kenwall "Duke" Duquesne (John Heard).

Toponyme 

 Duquesne, un canton au Québec ;
 Fort Duquesne ;
 Duquesne, au Missouri, aux États-Unis ;
 Duquesne, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Navires 
 , plusieurs navires de la Marine française nommés en l'honneur d'Abraham Duquesne, dont :
 Duquesne, navire de guerre français en service de 1788 à 1803, puis britannique sous le nom d'HMS Duquesne de 1803 à 1805.

Voir aussi 
 
 Famille Duquesnoy
 
 
 

Patronyme français
Patronyme belge
Patronyme normand
Patronyme picard
Homonymie de localités aux États-Unis